Heavenly Blue est le  de Kalafina sorti sous le label Sony Music Entertainment Japan le  au Japon. Il sort en format CD en édition limitée. Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 12 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Heavenly Blue a été utilisé comme thème pour l'anime Aldnoah.Zero et se retrouve sur l'album Far on the Water.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Kalafina
Single musical sorti en 2014